«Бюст императора Рудольфа II» () — скульптурный портрет из бронзы работы голландского скульптора Адриана де Вриса. Создан в 1603 году в Праге. Хранится в Кунсткамере в Музее истории искусств, Вена (ин. номер УК 5506).

Описание 
На бюсте изображён портрет императора Священной Римской империи Рудольфа II (1552—1612). Император величественно и неприступно смотрит поверх головы, надменно отворачиваясь в сторону. Он одет в парадные доспехи с перевязью фельдмаршала. Юпитер, Меркурий и императорский орёл поддерживают бюст, который, с полным достоинства пафосом и выражением придворной пышности выходит далеко за рамки всего ранее созданного в портретной скульптуре. Моделью для этого бюста Адриана де Вриса, которого Рудольф II так высоко ценил как своего придворного скульптора, очевидно, послужил бронзовый портрет Карла V работы Леоне Леони, созданный около 1555 года. Рудольф II весьма восхищался своим двоюродным дедом Карлом V и приобрёл его выразительный портрет для своего собрания.

На краю постамента сбоку находится надпись: «ADRIANVS FRIES HAGIEN FECIT 1603»; на правой руке: «RVD:II·ROM:IMP:CAES:AVG:»; на левой руке: «SVAE LI·ANNO 1603».

Литература 
 
 

Скульптуры Адриана де Вриса
Бронзовые скульптуры XVII века
Бюсты из бронзы
Скульптуры из собраний Музея истории искусств
Рудольф II в культуре и искусстве